Sędki ist ein polnischer Ortsname:
 Sędki (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Sentken, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Sędki (Żychlin), Ort im Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź

Siehe auch: Strzemieczne-Sędki